Termenul Glob poate să însemne:

Glob (lat. globus = sferă), geometrie un corp tridimensional rotund, bilă

Glob (terestru) - Pământul ca planetă ce face parte din sistemul solar

Glob (tv) - un program de televiziune

Globus - poate fi numele: unui magazin comercial, unei edituri, sau a unei asigurări din Hamburg

Global - sau luat împreună în total aici se poate aminti și programul internațional de globalizare

Vezi și 
 
 Planiglob